Талое — топоним:
 Талое — село в Емельяновском районе Красноярского края.
 Талое — село в Ирбейском районе Красноярского края.
 Талое — село в Тункинском районе Бурятии.
 Талое — озеро в Республике Карелия, гидрологический заказник, региональный памятник природы.